Транспорт в Южном Судане () — система транспортных средств, предназначенная для перевозки пассажиров и грузов в Южном Судане.

Железнодорожный транспорт 

Протяжённость железных дорог в Южном Судане — 248 км. Единственная линия в стране соединяет город Бабануса в Судане с городом Вау. Используется капская колея. При этом её использование ограничено, так как большая часть железнодорожных путей находится в аварийном состоянии.

Автомобильные дороги 
Протяжённость автомобильных дорог — около 7 тыс. км. Большинство дорог с гравийным покрытием и находится в аварийном состоянии.

Авиационный транспорт 
Общее количество аэропортов в стране: 85Место страны в мире: 64 (2013).

Крупнейшие аэропорты: Международный аэропорт Джубы (ВПП 2400 метров на 45 метров), Малакал (ВПП 2000 метров на 38 метров). Румбек, Нимуле, Акобо.

Аэропорты с асфальтированным покрытием 
Всего аэропортов: 3от 2,438 до 3,047 м: 1от 1,524 до 2,437 м: 2

Аэропорты с не асфальтированным покрытием 
Всего аэропортов: 82от 2,438 до 3,047 м: 1от 1,524 до 2,437 м: 12от 914 до 1,523 м: 35до 914 м: 34

Примечания

Ссылки